

Geografia 
 Siqueira Campos – comune del Brasile nello Stato del Paraná

Persone 
 Guilherme Siqueira – ex calciatore brasiliano, difensore o centrocampista
 Jailson Marques Siqueira – calciatore brasiliano, centrocampista
 Jefferson Andrade Siqueira – calciatore brasiliano, attaccante
 José de Lima Siqueira – compositore e direttore d'orchestra brasiliano
 Luciano Siqueira de Oliveira – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano, centrocampista
 Gláuber Siqueira – calciatore brasiliano, difensore
 Willian Gomes de Siqueira – calciatore brasiliano, attaccante